

Anno 
 750 o 750 a.C.

Codici 
 750 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hobbs Observatory, di Fall Creek, nella Contea Eau Claire, del Wisconsin

Matematica 
 750 – numero